Са́больч Ху́сти (; ) — венгерский футболист, полузащитник; тренер. Выступал в сборной Венгрии. Был способен сыграть на обоих флангах, также под нападающими и ближе к передней линии.

Биография 
Начал заниматься футболом в городе Тапольца. В 14 лет переехал в Будапешт, где начал выступать за юношескую команду известного клуба «Ференцварош». В 2001 году стал игроком взрослой команды, однако в высшей лиге дебютировал только спустя полтора года — 28 сентября 2003 года, выйдя на замену на 68-й минуте матча.

Закрепиться в составе он не сумел — тот матч остался для него единственным в первом круге чемпионата 2003/04, и зимой его отдали в аренду в «Шопрон». Хусти хорошо провёл остаток чемпионата, проведя 14 матчей, забив в них 6 голов и внеся значительный вклад в то, что клуб в итоге занял 5-е место, ставшее лучшим в его истории.

Вернувшись из аренды, Хусти продолжил показывать хорошую игру. По окончании сезона 2004/05 его контракт истёк, и он стал свободным агентом. Летом 2005 года перешёл в «Мец», где провёл один сезон. После того, как «Мец» вылетел из высшей французской лиги, Хусти перешёл в «Ганновер 96», сумма трансфера составила 300 тысяч евро.

В первом же сезоне за «Ганновер 96» он стал игроком основного состава. Забил победный гол со штрафного в ворота «Баварии», домашняя победа над этим клубом стала для ганноверцев первой за 20 лет. Летом 2007 года игроком интересовался мадридский «Реал», однако трансфер не состоялся.

В сборной Венгрии Сабольч Хусти дебютировал 25 апреля 2004 года, забив в той игре победный гол в ворота японцев.

1 февраля 2009 года Хусти подписал контракт с петербургским «Зенитом». 13 мая 2012 года забил 800-й мяч «Зенита» в чемпионатах России.

В июне 2012 года пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что Хусти и ряд других футболистов не поедут на первый предсезонный сбор команды. Позже генеральный директор клуба Максим Митрофанов сообщил, что тренерский штаб больше не нуждается в футболисте.

23 июля 2012 года «Зенит» объявил о том, что футболист перешёл в стан команды «Ганновер 96». Начало сезона 2012/13 Хусти провёл просто блестяще: забив в 4 матчах 3 мяча, он получал от футбольных экспертов наивысшие оценки.

2 сентября 2012 года «Ганновер 96» разгромил «Вольфсбург» 4:0. На счету Хусти все голевые передачи.

30 декабря 2015 года Хусти подписал 18-месячный контракт с немецким клубом «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне).

6 февраля 2017 года вернулся в «Чанчунь Ятай». «Айнтрахт» заработал 1 миллион евро, купив Хусти у китайцев за 250 тысяч евро.

Достижения 
 «Ференцварош»:
 Серебряный призёр чемпионата Венгрии: 2003, 2005

 «Зенит»:

 Чемпион России: 2010, 2012
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2009
 Обладатель Кубка России: 2009/10
 Обладатель Суперкубка России: 2011

Статистика выступлений

Матчи и голы за сборную Венгрии 

Итого: 51 матч / 7 голов; 24 победы, 8 ничьих, 19 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Шопрон»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Чанчунь Ятай»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «МОЛ Фехервар»
Футбольные тренеры Венгрии
Тренеры ФК «Дебрецен»
Тренеры ФК «МОЛ Фехервар»